New Cumberland (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
 New Cumberland (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.